Der Herr des Todes steht für:

 Der Herr des Todes (1913), deutscher Stummfilm von Max Obal
 Der Herr des Todes (1926), deutscher Stummfilm von Hans Steinhoff